Bellefontaine ist der Name mehrerer Orte:

In der Schweiz:
 Bellefontaine (Saint-Ursanne), im Kanton Jura

in Frankreich:
 Bellefontaine (Jura), im Département Jura
 Bellefontaine (Manche) im Département Manche
 Bellefontaine (Vosges), im Département Vosges
 Bellefontaine (Val-d’Oise), im Département Val-d’Oise
 Bellefontaine (Martinique), im Übersee-Département Martinique
 Bellefontaine, Ortschaft in der Gemeinde Crempigny-Bonneguête im Département Haute-Savoie

in den Vereinigten Staaten:
 Bellefontaine (Alabama)
 Bellefontaine (Mississippi)
 Bellefontaine (Washington County, Missouri)
 Bellefontaine (St. Louis County, Missouri)
 Bellefontaine (Ohio)
 Bellefontaine Neighbors (Missouri)

Bellefontaine bezeichnet außerdem:
 Bellefontaine Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Kloster Bellefontaine bzw. Abtei Bellefontaine, Trappistenkloster bei Cholet im Bistum Angers, Frankreich